Просвиров — фамилия; имеет женскую форму Просвирова.
 Просвиров, Николай Владимирович (1893—1916) — российский зоолог.
 Просвиров, Никон Андреевич (1901—1971) — советский военачальник, начальник железнодорожных войск СССР в 1944–1945 годах, генерал-лейтенант технических войск (с 1944 года).